Groveland Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Groveland Township du comté de LaSalle en Illinois.
 Groveland Township du comté de Tazewell en Illinois.
   du comté de McPherson dans le Kansas.
   du comté d'Oakland dans le Michigan.

Homonymie de townships